Мейманд (, Маиманд) — название нескольких местностей и населённых пунктов Ирана.
 Мейманд — город в провинции Фарс, центр производства розовой воды.
 Мейманд — историческая деревня с сооружениями в скальных породах в провинции Керман, объект списка всемирного наследия ЮНЕСКО.